El Torneig de Los Cabos 2016, oficialment conegut com a Abierto Mexicano Los Cabos 2016, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 8 i el 13 d'agost de 2016 al Delmar International School de Cabo San Lucas, Los Cabos, Mèxic.

El tennista croat Ivo Karlović va guanyar el segon títol de la temporada. La final individual disputada per Karlović (37 anys) i Feliciano López (34 anys) fou la final amb les edats combinades (72 anys i 3 mesos) més elevada des de 1977 amb Ken Rosewall i Tom Gorman (74 anys i 8 mesos).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016